Данти () — итальянская фамилия. Носители:

 Данти, Винченцо (1530—1576) — итальянский скульптор, архитектор, художник.
 Данти, Игнатий (1536—1586) — итальянский священник, математик, астроном.